Fauda steht für:

 Faradsch Fauda (1946–1992), ägyptischer regierungskritischer Publizist und Menschenrechtsaktivist
 Fauda (Fernsehserie), israelische Fernsehserie